est un genre éteint de dinosaures Dromaeosauridae Halszkaraptorinae de la formation Barun Goyot du Crétacé supérieur de Mongolie. Le genre est connu par une seule espèce, . Natovenator est crucial pour la compréhension des Halszkaraptorinae parce qu'il fournit plus de soutien pour le mode de vie semi-aquatique qui a été proposé pour ce clade. Cette découverte est importante car le mode de vie semi-aquatique des Halszkaraptorinae (principalement Halszkaraptor) a été contesté plus tôt en 2022.

Découverte et dénomination 

Le spécimen holotype de Natovenator, MPC-D 102/114, a été découvert dans des sédiments de la formation Barun Goyot de la province d'Omnogovi, en Mongolie. Il s'agit d'un squelette principalement articulé avec un crâne presque complet.

En 2022, Natovenator polydontus a été décrit comme un nouveau genre et une nouvelle espèce de dinosaures Theropoda Halszkaraptorinae par Sungjin Lee  sur la base de ces restes. Le nom générique, « Natovenator », est dérivé des mots latins « nato », qui signifie « nager », et « venator », qui signifie « chasseur », en référence à son régime piscivore et à son éventuel comportement de nageur. Le nom spécifique, « polydontus », est dérivé des mots grecs « polys », signifiant « nombreux », et « odous », signifiant « dent ».

Description 
Natovenator était un très petit théropode, comparable en apparence aux oiseaux aquatiques actuels, comme d'autres membres des Halszkaraptorinae. Natovenator se distingue des autres Halszkaraptorinae par des caractéristiques telles qu'un large sillon délimité par une paire de crêtes sur la surface antérodorsale du prémaxillaire, un prémaxillaire avec un processus internarinaire allongé qui recouvre le nasal et s'étend en arrière du nasal externe, 13 dents prémaxillaires avec des couronnes larges et incisiviformes, l'absence de pleurocoels dans les vertèbres cervicales, et un métacarpien II en forme de sablier, entre autres caractéristiques. Les parapophyses de ses vertèbres sont similaires à celles des Hesperornithiformes éteints, qui étaient des oiseaux plongeurs dentés.

Classification 

Dans leurs analyses phylogénétiques, Lee  (2022) ont retrouvé Natovenator comme un membre dérivé des Halszkaraptorinae, Halszkaraptor étant le membre le plus basal du groupe. Le cladogramme ci-dessous montre les résultats de leurs analyses phylogénétiques :

Paléobiologie

Mœurs aquatiques 

En 2022, Lee et ses collègues considéraient Natovenator comme un Dromaeosauridae nageur efficace ayant un mode de vie semi-aquatique. Les multiples convergences avec d'autres vertébrés aquatiques incluent un museau allongé avec de nombreuses dents, un cycle de renouvellement des dents prémaxillaires décalé, un système neurovasculaire complexe sur l'extrémité du museau, un cou allongé et des zygapophyses vertébrales, et un naris (ouverture des narines) long et rétracté. L'équipe a indiqué que le modèle retardé de la dentition prémaxillaire pourrait avoir permis à Natovenator de continuer à fournir des dents élargies, de manière similaire aux Sauropterygia. Semblable à celui de nombreux oiseaux plongeurs modernes, le cou de Natovenator était plutôt long, probablement utile pour atteindre et attraper des proies. Plus particulièrement, sa cage thoracique dorsale avait des côtes orientées vers l'arrière, ce qui lui donnait une forme aérodynamique que l'on retrouve également chez les oiseaux plongeurs efficaces, les mosasaures, les Choristodera et les Spinosauridae. Bien que la locomotion aquatique exacte de Natovenator soit inconnue, Lee et ses collègues ont suggéré que ses membres antérieurs faisaient office de nageoires pour la propulsion lors de la nage.

Paléoenvironnement 
La formation de Barun Goyot est considérée comme datant du Crétacé supérieur (Campanien supérieur) d'après les sédiments et le contenu en fossiles. Cette formation est surtout caractérisée par des lits rouges, principalement des sables de couleur claire (jaunâtre, gris-brun, et dans une moindre mesure rougeâtre) qui sont bien cimentés. Des argiles sableuses (souvent de couleur rouge), des siltstones, des conglomérats et une stratification transversale en auge à grande échelle dans les sables sont également courants dans l'unité. En outre, des grès sans structure, à grain moyen, à grain fin et à grain très fin prédominent dans les sédiments de la formation de Barun Goyot. La géologie globale de la formation indique que les sédiments ont été déposés sous des climats relativement arides à semi-arides dans des paléoenvironnements de plaine alluviale (terrain plat constitué de sédiments déposés par les rivières des hautes terres), lacustres et éoliens, avec l'ajout d'autres plans d'eau de courte durée.

La formation de Barun Goyot était également l'habitat de nombreux autres vertébrés, y compris les Ankylosauridae Saichania, Tarchia et Zaraapelta ; les Alvarezsauridae Khulsanurus, Ondogurvel, et Parvicursor ; les oiseaux Gobipipus, Gobipteryx et Hollanda ; les Dromaeosauridae Kuru et Shri ;  le Halszkaraptorinae Hulsanpes ; les Protoceratopsidae Bagaceratops et Breviceratops ; le Pachycephalosauridae Tylocephale ; les Oviraptoridae Conchoraptor, Heyuannia et Nemegtomaia ; et le grand Sauropoda Quaesitosaurus.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Theropoda
Taxon fossile décrit en 2022
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Paléontologie en Mongolie
Taxon fossile non connu en Paleobiology Database